Kalisari (Baureno), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalisari (Blado), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalisari (Gedung Surian), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalisari (Kradenan), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalisari (Losari), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalisari (Mulyorejo), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalisari (Pasar Rebo), een wijk van de Indonesische hoofdstad Jakarta
 Kalisari (Randublatung), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalisari (Reban), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalisari (Sayung), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalisari (Talagasari), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalisari (Tempuran), een bestuurslaag in Indonesië